Дегтянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Дегтянское сельское поселение — входит в Ряжский район Рязанской области
 Дегтянское сельское поселение — входило в Спасский район Рязанской области
 Дегтянское сельское поселение — входит в Сосновский район Тамбовской области